Потенція статева — здатність організму до статевого акту.
  — особлива міра препарату, для того, щоб знати як отримати певний ефект.
 Потенція (філософія) — основа будь-яких актів, що зумовлена спонтанно утворюваними залежностями між усіма сумірно-протилежними силами, які взаємодіють.
 Потенція (мова) — художньо-естетична інформація, виступає експресивно-стилістичною одиницею, що містить поняттєво-асоціативний, образно-художній та емотивно-оцінний рівні семантичної матриці міфолексем.

Топонім 
  () — місто в Піцені між Анконою та Castellum Firmanum, поблизу гирла річки Флозіса, римська колонія (Liv. 39, 44);
 Потенція () — місто в Луканія, недалеко від апулійського кордону, нині Потенца.

Примітки